Reprezentacja Polski w piłce nożnej cztery razy wystąpiła na Mistrzostwach Europy. W 2008 r. na turnieju w Austrii i Szwajcarii odpadła w fazie grupowej. Cztery lata później jako współorganizator mistrzostw (wraz z Ukrainą) zajęła ostatnie miejsce w grupie A. Największy sukces Polacy odnieśli na mistrzostwach Europy w 2016 r. we Francji, docierając do ćwierćfinału, w którym przegrali z Portugalią dopiero po serii rzutów karnych. W przesuniętych o rok z powodu pandemii Covid-19 Mistrzostwach Europy 2020 w trzech spotkaniach zdobyli tylko jeden punkt i zajęli ostatnie miejsce w grupie E.

Historia

Lata 1960–2004 

Pierwsze mistrzostwa Europy w piłce nożnej (pod nazwą Puchar Europy Narodów) odbyły się w 1960 r. we Francji. Polska wzięła udział w kwalifikacjach do nich – 28 czerwca 1959 rozegrała na Stadionie Śląskim w Chorzowie mecz z Hiszpanią. W obecności 71 tys. widzów przegrała 2:4, a gole strzelali Ernest Pohl i Lucjan Brychczy. W rewanżu, który został rozegrany 14 października 1959 na Santiago Bernabéu w Madrycie, Polacy przegrali 0:3 i to rywale awansowali do kolejnej rundy. W eliminacjach przed następnym czempionatem (Hiszpania 1964) reprezentacja Polski zmierzyła się z Irlandią Północną – w pierwszym meczu rozegranym 10 października 1962 wygrali goście 2:0. Również w rewanżu, który odbył się pod koniec listopada zwycięstwo odnieśli rywale i to oni przeszli do dalszej rundy.

W eliminacjach do Mistrzostw Europy 1968 (Włochy) reprezentacja Polski trafiła do grupy VII. W pierwszym meczu zwyciężyła 4:0 z Luksemburgiem, jednak późniejsze porażki w spotkaniach z Francją zadecydowały o ostatecznym układzie tabeli – Polacy zajęli 3. miejsce i nie wywalczyli awansu. Najlepszym strzelcem Polski w kwalifikacjach okazał się Janusz Żmijewski, który w pojedynku z Belgią zdobył trzy bramki.

W kolejnych kwalifikacjach reprezentacja Polski musiała uznać wyższość późniejszych mistrzów Europy – Niemców. To właśnie pojedynki z tym zespołem zadecydowały o układzie tabeli VIII grupy – Polacy zakończyli eliminacje na 2. miejscu. W kwalifikacjach do turnieju w 1976 roku Polska minimalnie uległa w ostatecznym rozrachunku Holandii. Tak samo zakończyły się eliminacje do mistrzostw w 1980, o czym w dużej mierze zadecydowały nieudane mecze podopiecznych Ryszarda Kuleszy z NRD.

W kwalifikacjach do Euro 1984 we Francji jedno zwycięstwo (z Finlandią po golach Włodzimierza Smolarka, Dariusza Dziekanowskiego i Janusza Kupcewicza), dwa remisy i trzy porażki oznaczały 3. miejsce w grupie eliminacyjnej i brak awansu. Kolejne kwalifikacje również zakończyły się niepowodzeniem – Polska uplasowała się na 4. miejscu, a wpływ na to miał m.in. bezbramkowy remis w Gdańsku z najsłabszym w grupie Cyprem. W eliminacjach do turnieju w 1992 roku reprezentacja Polski (selekcjoner Andrzej Strejlau) zaprezentowała się dobrze, lecz nie zdołała wyprzedzić Anglii oraz Irlandii.

W eliminacjach do turnieju w Anglii (1996) Polska znalazła się w grupie z pięcioma innymi reprezentacjami. Trzy zwycięstwa, cztery remisy i trzy porażki oznaczały 4. miejsce i brak awansu. Również w kolejnych kwalifikacjach reprezentacji Polski nie udało się wywalczyć promocji – o 3. miejscu w grupie zadecydował gorszy bilans meczów bezpośrednich z Anglią. W eliminacjach do Euro 2004 Polacy zajęli 3. miejsce i nie wzięli udziału w meczach barażowych.

Mistrzostwa Europy 2008

Mistrzostwa Europy 2012

Mistrzostwa Europy 2016

Mistrzostwa Europy 2020 (2021)

Statystyki mistrzostw Europy

Występy na mistrzostwach Europy 
Stan na 24 czerwca 2021 (po fazie grupowej ME 2020)

Dotychczas na boisko podczas mistrzostw Europy wybiegło 58 reprezentantów Polski. Na cztery turnieje powołanych zostało łącznie 73 zawodników.

Statystyki kwalifikacji

Przypisy 

Reprezentacja Polski w piłce nożnej